Prva liga Jugoslavije (1962/1963) było 35. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Partizan Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Mišo Smajlović, który w barwach klubu FK Željezničar strzelił 18 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1962 w piłce nożnej
1963 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
Jugosławia w XX wieku
1962 w Europie
1963 w Europie